Лю́тик жгу́чий или прыщинец () — многолетнее травянистое растение; вид рода  семейства . Ядовит.

Ботаническое описание 

Стебель 20—50 см высотой, прямостоячий или приподнимающийся, голый.

Прикорневые листья длинночерешковые, заметно шире верхних. Верхние листья сидячие.

Цветки мелкие, 8-12 мм в диаметре, светло-жёлтого цвета, одиночные. Формула цветка: .

Плод — многоорешек.

Цветёт с мая по сентябрь.

Местообитание 
Растет на сырых почвах у водоемов.

Ареал 
Распространён в европейской части России и в Западной Сибири.

Таксономия

Примечания

Литература

Ссылки 

жгучий
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения